Riu Jamuna, neix al districte de Dinajpur (Bangladesh) i desguassa a l'Atrai distributari del Ganges
 Jamuna (distributari), denominació del part del curs de l'Ichamati, desguassa al Raimangal
 Jamuna o Janai, nom d'una secció del riu Brahmaputra.
 Yamuna, Jamuna, un dels majors afluents del Ganges.
 Jamuna, característica d'albedo a Mart.